La Fase C.N.D. della Coppa Italia Dilettanti 1996-97 è un trofeo di calcio cui partecipano le squadre militanti nel Campionato Nazionale Dilettanti. Nel 1996-97 viene disputata la 16ª edizione.
La vincente disputa la finale per la Coppa Italia Dilettanti contro la vincente della Fase Eccellenza.

Breve regolamento 
Nella prima fase le 162 squadre del Campionato Nazionale Dilettanti vengono raggruppate sia in gare di andata e ritorno che in triangolari. In seguito vi sono i trentaduesimi di finale, i sedicesimi, gli ottavi, i quarti, le semifinali e la finale.

Primo turno

Triangolari 
 25 agosto, 4 e 11 settembre 1996

Eliminazione diretta 
 25 agosto e 4 settembre 1996

Trentaduesimi di finale 
 25 settembre e 2 ottobre 1996

Sedicesimi di finale 
 16 e 23 ottobre 1996

Ottavi di finale 
 27 novembre e 4 dicembre 1996

Quarti di finale 
 8/15 e 22/29 gennaio 1997

Semifinali 
 5 e 12 febbraio 1997

Finale

Andata

Ritorno

Note

Bibliografia
 ALMANACCO ILLUSTRATO DEL CALCIO '98 - PANINI
 Uomini e Gol 1996-1997 (Nicola Binda & Roberto Cominoli)

Voci correlate 
Campionato Nazionale Dilettanti 1996-1997
Coppa Italia Dilettanti 1996-1997
Coppa Italia Dilettanti (Fase Eccellenza) 1996-1997

Collegamenti esterni 
 Il calcio illustrato N° 228, ottobre-novembre 2020

Calcio nel 1996
Calcio nel 1997
1996/1